Алексе́й Дми́триевич Жарко́в (27 марта 1948, Москва — 5 июня 2016, Москва) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа. Народный артист Российской Федерации (1994).

Биография 
Алексей Дмитриевич Жарков родился в Москве 27 марта 1948 года. Мать работала бухгалтером, отец — плотником. В детстве выучился игре на баяне. Занимался в доме пионеров в секции по художественному слову под руководством Ивана Михайловича Елягина. 

В 1960 году, когда Алексей выступал на сцене Колонного зала Дома союзов с отрывком из «Василия Тёркина» под аккомпанемент собственного баяна, его заметил находившийся в зале режиссёр Марк Донской и пригласил в свою картину «Здравствуйте, дети!». Через год снялся в приключенческом фильме Ролана Быкова «Пропало лето».

Окончил Школу-студию МХАТ (курс А. М. Карева) в 1970 году.

В 1971—1988 годах — актёр Театра имени Ермоловой. Играл в спектаклях «Разлом» (1977), «Мэри Поппинс» (1979), «Василиса Мелентьева» (1982), «Деньги для Марии» (1985), «Говори…» (1987). В 1988—2000 годах — актёр МХАТа имени А. П. Чехова. В 2000 году вернулся в театр имени Ермоловой.

После перенесённого в 2012 году инсульта проживал на подмосковной даче. Там же в начале марта 2016 года случился и новый приступ. 5 июня 2016 года артист скончался на 69-м году жизни, в Москве.

Похоронен на Покровском (Селятинском) кладбище Наро-Фоминского района Московской области.

Семья и личная жизнь 
В 1972 году женился на бортпроводнице Любови, в браке родились сын Максим (стал следователем) и дочь Анастасия (род. 1980, стала преподавателем актерского мастерства). На момент смерти у актёра были две внучки.

Его старший брат — актёр Александр Жарков.

Избранная фильмография

Роли в кино 

  — Здравствуйте, дети! — Петя
  — Эти непослушные сыновья — Олег
  — Познавая белый свет — Николай
  — Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом — «Кочегар»
  — Последняя охота — Дрейс, член экипажа шхуны
  — Пристань
  — Крик гагары — майор Брагин, командир полка
  — Ночное происшествие — Степан Воронов, таксист
  — Гражданин Лёшка — Олежек
  — Мелодия на два голоса — Гриша, парикмахер (озвучивает Юрий Саранцев)
  — Ты должен жить — Лёшка Рожков, лётчик
  — Личная жизнь директора — Гена Авдеев, работник комбината (озвучил Валерий Захарьев; в титрах не указан)
  — Штормовое предупреждение — Валентин Фёдорович Николаев, зоотехник
  — Гиблое дело — Гришин
  — Трижды о любви — Пашка
  — Грибной дождь — Проклов
  — Вы чьё, старичьё? — Андрей, жених Валентины, вернувшийся из колонии
  — Нас венчали не в церкви — Иван Фёдорович, мировой судья
  — Родился я в Сибири… — Василий Завьялов
  — Торпедоносцы — старшина Черепец
  — Мальва — Василий Легостев
  — Прохиндиада, или Бег на месте — официант Коля
  — Мой друг Иван Лапшин — Окошкин
  — Парад планет — Руслан Слонов, «Слон», грузчик
  — Блондинка за углом — рабочий универсама
  — Хочу тебе сказать… — попутчик Василия
  — Вина лейтенанта Некрасова — Некрасов
  — Деньги для Марии — Евгений Николаевич
  — Иван Бабушкин — Иван Бабушкин
  — Берега в тумане — полковник Самохвалов, начальник контрразведки
  — Михайло Ломоносов — Постников
  — Время сыновей — Михаил Кадкин
  — Прости — Александр Семёнович
  — Была не была — Андрей Петрович Звягинцев, директор школы
  — На исходе ночи — Кукаркин
  — Джамайка — Стас Попков
  — Десять негритят — Уильям Блор
  — Выйти из леса на поляну — гость учителя
  — Жизнь Клима Самгина — Владимир Васильевич Лютов, купец 1-й гильдии
  — Дама с попугаем — Сергей Алексеевич, механик в аэропорту
  — Криминальный талант — Сергей Георгиевич Рябинин, следователь прокуратуры
  — Любовь к ближнему — Мухоморов
  — Город Зеро — следователь
  — Узник замка Иф — Данглар
  — Васька — Осип
  — В городе Сочи тёмные ночи — Степаныч
  — Женщины, которым повезло — Николай Ромашов, муж Веры
  — Затерянный в Сибири — вор Никола
  — Имитатор — Лев Козак
  — Кремлёвские тайны шестнадцатого века  — царь Иван Грозный
  — Непредвиденные визиты — Матвей Захарович Аграненко
  — Не будите спящую собаку — Чибис
  — Мигранты — Виктор
  — Чокнутые — Александр Христофорович Бенкендорф
  — Любовь на острове смерти — профессор Эрвин Бернер
  — Генерал — Лев Мехлис  — Я хотела увидеть ангелов — врач, работник морга  — Бабник 2 — Геннадий Андреевич  — Аляска, сэр!  — «Катар»  — Отшельник — Гера  — Белый король, красная королева — Сергей Жиров  — Вальс золотых тельцов — Филипп Михайлович  — Завещание Сталина — Иван Сташков  — Предсказание — Игорь Петрович Поплавский, бывший сотрудник МГБ или КГБ  — Сны — генерал-полковник Клочков, заместитель министра обороны  — Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина — Гладышев, селекционер, который выращивал пуксы  — Прохиндиада 2 — Николай Николаевич  — Роковые яйца — Щукин  — Мужчина для молодой женщины — начальник колонии  — Короли российского сыска
  — Кавказский пленник — Маслов  — Карьера Артуро Уи. Новая версия — Джузеппе Дживола, торговец цветами, гангстер  — Ревизор — Артемий Филиппович Земляника  — Мытарь — Новицкий  — Паранойя
  — Хрусталёв, машину! — чин МВД  — Дети понедельника — Вася Нечуенко  — Чехов и Ко — Николай Петрович Колпаков (4 серия «Хористка») / Иван Иванович Двоеточнев (7 серия «Невидимые миру слёзы») / Лев Иванович Попов (9 серия «Житейские невзгоды») / Илья Мартыныч Яшкин (9 серия «Мыслитель»)  — Кому я должен — всем прощаю — хозяин квартиры  — Поворот ключа — Нехорошев  — Куба далеко
  — Истинные происшествия — фотограф  —  — Тайны дворцовых переворотов — Алексей Долгоруков  — Идеальная пара — Щербатов, финансовый директор  — Медики  — Мамедов 2001 — Ералаш (выпуск № 145, сюжет «Первый шаг») — хозяин квартиры — Граница. Таёжный роман — «Папа», контрабандист  — Возбуждение
  — Бездельники — Цветиков он же «Мозоль»
  — Дронго — «Трубочист»
  — Замыслил я побег — Аварцев
  — Нет спасения от любви — Сидор
  — Прощание в июне — судья
  — Странствия и невероятные приключения одной любви — Винт
  — Сматывай удочки — мастер из автосервиса
  — Время жестоких — Иван Фомич Фролов
  — Потерявшие солнце — Егорыч
  — Узкий мост — алкаш с козой
  — Штрафбат — Илья Григорьевич Лыков, генерал-майор, командир дивизии
  — Фартовый — «Дьяк» (Никанор Евстафьевич Дьяков), «вор в законе»
  — Убойная сила-6 — «Рыба», вор в законе (серия «Казачий разъезд»)
  — Казус Кукоцкого — бомж
  — Меченосец — отец
  —  — Группа ZETA — Косенко
  — Несколько простых желаний
  — Дело было в Гавриловке — Виссарион
  — Принцесса цирка — Алексей Романов
  — Чемпион — отец Тины
  — Москва улыбается
  — Палата № 6 — прежний главврач (последняя роль в кино)

Озвучивание ролей 
  — Катала — Алексей Греков / Грек (Валерий Гаркалин)
  — Любовь на острове Смерти — профессор Эрвин Бёрнер (Нодар Мгалоблишвили)

Озвучивание мультфильмов 
  — Страницы российской истории. Земля предков — Олег Вещий

Аудиоспектакли 
  — Про Федота-стрельца, удалого молодца — Федот — аудиоспектакль (выпущен в 2002 году)

Документальные фильмы и телепередачи 
  — «Раскрывая тайны звёзд. Алексей Жарков» («Москва Доверие»).
  — «Алексей Жарков. Эффект бабочки» (ТВ Центр).

Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (11 июля 1984 года)
 Народный артист Российской Федерации (29 августа 1994 года) — за большие заслуги в области театрального искусства
 Орден Дружбы (23 октября 1998 года) — за многолетнюю    плодотворную деятельность в области театрального искусства и в связи  со 100-летием Московского Художественного академического театра.

Библиография 
 Юхно М. Л. Алексей Жарков. — М.: Киноцентр, 1989.

Примечания

Ссылки 
 Творческая биография 

Дети-актёры СССР
Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Персоналии:Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой
Похороненные на Покровском кладбище (Селятино)
Умершие от инсульта